Эрне́ст Базе́н () — французские имя и фамилия. Может означать:
 Эрнест Базен (1807—1878) — французский дерматолог.
 Эрнест Базен (1826—1898) — французский изобретатель.